Hitlisten steht für:

 Hitlisten, siehe Dänische Musikcharts
 Hitlisten des Nordens, Fernsehsendungen des Norddeutschen Rundfunks